6-й истребительный авиационный полк (6-й иап) — воинская часть Военно-воздушных сил (ВВС) РККА, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Наименования полка 

За весь период своего существования полк несколько раз менял своё наименование:
 6-й истребительный авиационный полк
 149-й гвардейский истребительный авиационный полк;
 149-й гвардейский истребительный авиационный Краснознамённый полк;
 149-й гвардейский истребительный авиационный Краснознамённый полк ПВО;
 149-й гвардейский авиационный Краснознамённый полк истребителей-бомбардировщиков;
 149-й гвардейский бомбардировочный авиационный Краснознамённый полк;
 Полевая почта 65229.

Создание полка 
6-й истребительный авиационный полк сформирован на базе 26-й отдельной истребительной авиационной эскадрильи 33-й авиационной бригады ВВС ОКДВА в Особой Краснознаменной Дальневосточной армии на аэродроме Гаровка (г. Хабаровск).

Переименование полка 
6-й истребительный авиационный полк 2 июля 1944 года за образцовое выполнение боевых задач и проявленные при этом мужество и героизм на основании Приказа НКО СССР преобразован в 149-й гвардейский истребительный авиационный полк.

В действующей армии 
В составе действующей армии:
 с 09 августа 1941 года по 20 сентября 1942 года, всего 407 дней,
 с 11 февраля 1943 года по 02 июля 1944 года, всего 507 дней.
Итого — 914 дней.

Командиры полка 
 капитан, майор, подполковник Моисеев Виктор Ильич, 25.07.1941 — 11.05.1942 (погиб)
 майор, подполковник Лукелий Федор Афанасьевич, 28.07.1942 — 25.12.1943
  майор, подполковник Зотов Матвей Иванович, 25.12.1943 — 01.1947

В составе соединений и объединений

Участие в операциях и битвах 

 Коростеньская оборонительная операция — с 9 августа 1941 года по 20 августа 1941 года
 Оборонительная операция на подступах к Киеву — с 9 августа 1941 года по 20 августа 1941 года
 Киевско-Прилуцкая оборонительная операция — с 29 августа 1941 года по 26 сентября 1941 года
 Донбасская операция) — с 29 сентября 1941 года по 4 ноября 1941 года
 Сумско-Харьковская оборонительная операция — с 1 октября 1941 года по 29 октября 1941 года
 Ростовская операция — с 5 ноября 1941 года по 2 декабря 1941 года
 Битва за Москву — с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года
 Елецкая операция — с 6 декабря 1941 года по 26 декабря 1941 года
 Тульская наступательная операция — с 6 декабря 1941 года по 16 декабря 1941 года
 Калужская наступательная операция — с 17 декабря 1941 года по 5 января 1942 года
 Курско-Обояньская наступательная операция — с 3 января 1942 года по 26 января 1942 года
 Барвенково-Лозовская операция — с 18 января 1942 года по 31 января 1942 года
 Харьковская операция (1942) с 12 мая 1942 года по 25 мая 1942 года
 Воронежско-Ворошиловградская операция — с 28 июня 1942 года по 5 июля 1942 года
 Сталинградская оборонительная операция — с 18 июля 1942 года по 13 сентября 1942 года
 Харьковская наступательная операция — с 19 февраля 1943 года по 14 марта 1943 года
 Харьковская оборонительная операция — с 4 марта 1943 года по 25 марта 1943 года
 Курская стратегическая оборонительная операция — с 5 июля 1943 года по 12 июля 1943 года
 Белгородско-Харьковская операция — с 3 августа 1943 года по 23 августа 1943 года
 Черниговско-Припятская операция — с 26 августа 1943 года по 30 сентября 1943 года
 Кировоградская операция — с 5 января 1944 года по 16 января 1944 года
 Корсунь-Шевченковская операция — с 24 января 1944 года по 17 февраля 1944 года
 Уманско-Ботошанская операция — с 5 марта 1944 года по 17 апреля 1944 года

Статистика боевых действий 
Всего за 1941—1943 годы Великой Отечественной войны полком:

Свои потери:

Самолёты на вооружении

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Фото самолётов и результаты боевой работы 6-го иап 
 Герои Второй Мировой 
 Боевой состав ВВС
 Авиаторы Второй мировой войны

Примечания 

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования — участники Сталинградской битвы
Воинские части и формирования, созданные в 1938 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1944 году
Участники Воронежско-Харьковской наступательной операции
Участники Курско-Обоянской операции